Krosno Odrzańskie (district), woiwodschap Lubusz
 Krosno (district), woiwodschap Subkarpaten